KUCB ist der Name folgender Radiostationen:

 KUCB (FM), Sender aus dem US-Bundesstaat Alaska
 KUCB-FM, ehemaliger Sender aus dem US-Bundesstaat Iowa